Almási András (17. század) kolozsvári ötvösmester
 Almási P. András (17. század) magyar református tanár, teológiai író